Medveczky Balázs (1969) vállalkozásszervező közgazdász, televíziós szakember, író
 Medveczky Balázs (1993) színész